The Inevitable – cortometraggio del 1913 diretto da Frank Wilson
 The Inevitable – cortometraggio del 1915 diretto da Walter V. Coyle
 The Inevitable – film del 1917 diretto da Ben Goetz
 The Inevitable – film del 1918 diretto da Henry Edwards